La stagione 2014 del British Touring Car Championship è la cinquantasettesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. È iniziata il 30 marzo a Brands Hatch ed è terminata il 12 ottobre nello stesso circuito.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Classifica costruttori

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2014
2014